Роберт Робинсон:
 Робинсон, Роберт (1886—1975) — английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии (1947).
 Робинсон, Роберт (1906—1994) — американский и советский рабочий и инженер-механик, депутат Моссовета в 1930-е годы.
 Робинсон, Роберт Гай (1896—1974) — старший лейтенант армии США, герой Первой мировой войны. См. также 
 Робинсон, Робби (род. 1946) — американский спортсмен, культурист.